OAO peut désigner :
 Orbiting Astronomical Observatory : famille de quatre satellites scientifiques lancés par la NASA ;
  : forme de société de capitaux existant en fédération de Russie ;